Judeu-espanhol — língua ibérica semelhante ao castelhano falada por comunidades judaicas originárias da penísula Ibérica, também chamada ladino
Língua ladino-dolomítica — língua rética falada nos Alpes, entre Itália, Suíça e Áustria
Ladino (classe de personagem) — de jogos
Limonium algarvense — plantas conhecidas como "ladinas"